Monroy kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monroy (ort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Monroy (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar